Premia (Premiá o Premià) puede referirse a:

Divisiones administrativas

España 
 Premiá de Dalt (C.P. 08338), municipio de la provincia de Barcelona;
 Premiá de Mar (C.P. 08330), municipio de la provincia de Barcelona;

Italia 
 Premia (C.P. 28866), municipio de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola.